Dern kan syfta på:

 Bruce Dern (1936–), en amerikansk skådespelare
 George Dern (1872–1936), en amerikansk demokratisk politiker
 Laura Dern (1967–),  en amerikansk skådespelare